Никарой — многозначный термин.
 Никарой — развалины аула в Галанчожском районе Чечни.
 Никарой — башенный комплекс, расположенный в одноимённом ауле.
 Никарой — приток реки Аргун.
 Никарой — чеченский тайп.